Melotte ou Mélotte est un nom de famille d'origine belge.

Patronyme 

 Philibert Jacques Melotte (1880-1961), astronome britannique d'origine belge ;
 Cédric Melotte (né en 1978), pilote de motocross belge.

 Jules Mélotte (1858-1919), industriel belge.

Astronomie 
 Région de Melotte sur Ganymède ;
 Melotte 111, amas d'étoiles de la Chevelure de Bérénice ;
 Melotte 12, amas d'étoiles de la constellation d'Andromède ;
 Melotte 15, amas d'étoiles de la constellation de Cassiopée ;
 Melotte 20, amas d'étoiles d'Alpha Persei ;
 Galaxie de Wolf-Lundmark-Melotte, galaxie de la constellation de la Baleine.